

Калтан — місто, окружний центр, Кемеровська область
 Калтан — село, Червоногвардійський район, Оренбурзька область